Скрабске () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1321 году.

В селе есть римо-католический костел с 1753 года в стиле классицизма на месте более старой крепости и дом с половины 19 века перестроена в начале 20 века.

Население 
В селе проживает 796 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,85 %,
 цыгане — 0,15 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 86,26 %,
 греко-католики — 7,89 %,
 протестанты — 4,82 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 1,02 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии